Thesis (Grieks: θέσις, stelling/positie) is een woord met verschillende betekenissen:
 Thesis (academie) is het Amerikaans-Engelse equivalent van een proefschrift of scriptie in Nederland en/of België
 These, een te verdedigen of te bewijzen stelling
 Tesis, een Spaanse film met als Engelse titel Thesis
 Thesis (lettertype), lettertypefamilie  ontworpen door Luc(as) de Groot
 Thesis (muziektheorie), een zware tel in de maat